Wet and Dry – film del 1917 prodotto dalla Essanay
 Wet and Dry – film del 1997 diretto da John McKay